Lista supernowych odkrytych w 1997 roku

Zobacz też 
 Lista supernowych

Przypisy 

1996 | 1997 | 1998

Listy supernowych
XX wiek